«Sugar» («Цукор») — це пісня молдавської співачки Наталії Гордієнко для Євробачення 2021 року в Роттердамі, Нідерланди.

Просування 
1 березня 2021 року Наталія Гордієнко представила короткий тизер цієї пісні. 

9 квітня 2021 року Наталія випустила російську версію пісні під назвою «Туз буби». Також було випущено музичне відео, в ньому використані як нові, так і кадри з оригінального відео для «Sugar». Автором слів російської версії є .

Конкурс пісні Євробачення

Внутрішній відбір 
26 січня 2021 року TRM підтвердила, що Наталія Гордієнко представлятиме Молдову на змаганнях 2021 року.

На Євробаченні 
65-е видання Євробачення відбудеться у Роттердамі, Нідерланди, і складатиметься з двох півфіналів 18 травня та 20 травня 2021 року та великого фіналу 22 травня 2021 року  Згідно з правилами Євробачення, всі країни-учасниці, крім приймаючої країни та Великої п'ятірки, що складається з  Франції, Італії, Іспанії, Німеччини та Великої Британії, повинні пройти участь у одному з двох півфіналів для участі в фінал, хоча 10 найкращих країн від відповідного півфінального прогресу до великого фіналу.   17 листопада 2020 року було оголошено, що Молдова виступить у першій половині другого півфіналу конкурсу.

Чарти

Примітки

Посилання 

Пісні Молдови на Євробаченні
Пісні Євробачення 2021